Mosquito Coast (The Mosquito Coast) – film del 1986 diretto da Peter Weir
The Mosquito Coast – serie televisiva statunitense del 2021